Prinses Amaliabrug (Amsterdam), een voetgangersbrug in Amsterdam Nieuw-West
 Prinses Amaliabrug (Dordrecht), fietsbrug in Dordrecht
 Prinses Amaliabrug (Hardenberg), verkeersbrug in Hardenberg
 Amaliabrug (Vreeswijk), voetgangers- en fietsbrug in Vreeswijk
 Amaliabrug (Waddinxveen), verkeersbrug in Waddixveen 
 Prinses Amaliabrug (Westknollendam), verkeersbrug in Westknollendam
 Prinses Amaliabrug (Willemstad), een voetgangersbrug in Willemstad, Curaçao